Куцахта () — деревня в Панкисском ущелье Ахметского муниципалитета Грузии. Располагается на правом берегу реки Алазани, в 13 км от Ахмета. Население — 81 человек, большинство семей грузинские.

Известным уроженцем села является осетинский поэт Реваз Николаевич Асаев (1921 г. р.).

На территории Куцахты находятся маленькие древние церкви. Одна из них является "Ломиса".

Фамилии Куцахтцев 
 Бобгиашвили
 Цицуашвили
 Горелашвили
 Гураспаули
 Жабанашвили
 Жабанишвили
 Жвелаури
 Жимшиташвили
 Каратиэли
 Хуцишвили
 Мокверашвили
 Патарашвили
 Торгвашвили

Примечания 

Населённые пункты Ахметского муниципалитета